We’re a Happy Family: A Tribute to Ramones — трибьют-альбом американской панк-рок-группе Ramones, записанный различными музыкантами.

Об альбоме 
Гитаристу Ramones, Джонни Рамону, представили идею записи трибьют-альбома и предложили принять в нём участие. Он согласился и получил полный контроль над проектом. В роли сопродюсера выступил Роб Зомби. К записи альбома было привлечено большое количество групп, отличающихся по стилистике, но объединяемых любовью к Ramones.

Автором обложки является Роб Зомби; аннотации оформлены Стивеном Кингом.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Трибьют-альбомы Ramones
Сборники 2003 года
Альбомы панк-рока
Альбомы альтернативного рока
Альбомы со скрытыми дорожками
Альбомы США
Сборники Columbia Records